F90, F-90 ou F.90 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Brilliant (F90), une frégate de type 22 de la Royal Navy ;
 Thales F90, un fusil d'assaut français.

Médecine 
 Troubles hyperkinétiques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Farman F.90, un prototype d’avion de ligne français.

Automobiles
 BMW M5 (F90), une voiture sportive du constructeur allemand BMW ;
 Ferrari Testarossa F90 Speciale, un modèle du constructeur italien Ferrari.

Camion
 MAN F90, un camion du constructeur allemand MAN.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres